3-й чемпионат Узбекистана по футболу 1994 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 3-х группах (с участием 14 клубов) в ноябре 1994 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Бухаре.

Аму-Лада (Хива) отказалась от участия.

Группа В 
Матчи проводились в Намангане.

Группа С 
Матчи проводились в Чирчике.

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 1994
 Кубок Узбекистана по футболу 1994
 Первая лига Узбекистана по футболу 1994

Ссылки 
 Uzbekistan 1994

1994
Спорт в Узбекистане в 1994 году